Менезе () — сільська громада в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія.
 Менезе (водосховище) - водосховище на річці Мене, Німеччина.